Hahntennjochstraße (1), een Landesstraße (lokale weg) in het district Imst in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Hahntennjochstraße (2),  een Landesstraße (lokale weg) in het district Reutte in de Oostenrijkse deelstaat Tirol